Chesterfield County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Chesterfield County (South Carolina)
 Chesterfield County (Virginia)